

Persone
 Carmen Reinhart (1955) – economista e accademica cubana naturalizzata statunitense
 Fabio Reinhart (1942) – architetto e accademico svizzero
 Haley Reinhart (1990) – cantautrice statunitense
 Johann Christian Reinhart (1761-1847) – pittore, incisore e illustratore tedesco
 Lili Reinhart (1996) – attrice statunitense
 Sam Reinhart (1995) – hockeista su ghiaccio canadese

Personaggi immaginari
  Ernest Reinhart – personaggio televisivo co-protagonista della miniserie televisiva britannica del 1961 A for Andromeda

Altro
 Anello Hans Reinhart – premio teatrale svizzero